Межиріцька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Межиріцька сільська рада — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Межиріцька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Межиріцька сільська рада — Житомирська область, Радомишльський район
 Межиріцька сільська рада — Рівненська область, Острозький район
 Межиріцька сільська рада — Сумська область, Лебединський район
 Межиріцька сільська рада — Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Межирічківська сільська рада